Amerikai Egyesült Államok
Aigleville, település Alabama államban
 Franciaország
Aigleville, település Eure megyében